Robbi ist der Name folgender Personen:

 Andrea Robbi (1864–1945), Schweizer Maler
 Robbi Chong (* 1965), kanadische Schauspielerin
 Robbi, Figur in Boy Lornsens Buch Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt

Siehe auch:
 Robbie
 Robi
 Robby